USS New Hampshire ha sido el nombre recibido por cuatro buques (uno no completado) de la Armada de los Estados Unidos en honor a Nuevo Hampshire.

El primer  fue uno de los nueve navíos de 74 cañones autorizados por el Congreso en 1816, pero que no fue botado hasta 1864, cuando ya resultaba obsoleto, por lo que solo pudo servir de almacén y para entrenamiento, posteriormente, ardió en un incendio accidental en 1921. El New Hampshire fue renombrado Granite Stat' el 30 de noviembre de 1904, para dejar su nombre libre al BB-25.
El Segundo  fue un acorazado de clase Connecticut, dado de alta en 1908, y vendido para desguace en 1923.
El tercer  debería haber sido un acorazado de Montana, autorizado en 1940 pero fue cancelado en 1943 después de que su quilla, hubiese sido puesta en grada.
El cuarto  es un submarino nuclear de ataque de clase Virginia botado en 2008.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos